Wakarusa – comune degli Stati Uniti in Indiana
Wakarusa – census-designated place degli Stati Uniti in Kansas
 Wakarusa – fiume statunitense che attraversa il Kansas